Новидун (, Novidun, Noviodunum; также Новиетун, ) — топоним кимврского или кельтского (как считается) происхождения, вместе с Лугдуном встречающийся в приписываемом Плутарху трактате «О реках» (ок. втор. пол. I — нач. II вв. н. э.). В древности это название носили следующие города:

 Румыния
 Новиетун (N. ad Istrum) — древний город на Дунае, в Малой Скифии (Добрудже), существовавший в античности.
 Кастра Новидунум (Castra N.) — древнеримская крепость и крупная речная база античности близ современной Исакчи.
 Франция
  — коммуна в регионе Луары.
 Невер (по другим данным Диу, N. Haeduorum) — город в регионе Бургундия — Франш-Конте, древняя столица эдуев.
 Нёви-сюр-Баранжон (по другим данным , N. Biturigum) — коммуна в Центральном регионе, древняя столица битуригов.
 Помье — коммуна в регионе Пикардия.
 Суасон (N. Suessionum) — коммуна в регионе О-де-Франс, древний город свессионов.
 Швейцария
 Ньон (N. Helvetiorum) — пригород Женевы, расположенный на Швейцарской Ривьере, в кантоне Во, древний город гельветов.

См. также 
 Новы-Дунинув (гмина)
 Новый Дунай

Примечания